Лев Николаевич Шишков (род. 17 сентября / 19 марта 1933, Скопин, Московская область, ныне — Рязанская область, СССР) — советский футболист, защитник.

Воспитанник подмосковного футбола. В классе «А» чемпионата СССР выступал за ленинградские команды «Трудовые резервы» (1954—1956), «Зенит» (1957—1961), «Динамо» (1962). Также играл в «Шахтёре» Караганда (1963) и «Таврии» Симферополь (1964).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Таврия»